É um edifício histórico localizado na capital do estado brasileiro de Mato Grosso, Cuiabá. Foi fundado primeiramente para operar como uma escola estadual no ano de 1910, escola essa – Senador Azeredo. Foi após o decreto de 1983 que o local passou a receber o status de casa cultural; sendo assim a casa do artesão.

História 
Anteriormente nesse local funcionava uma escola estadual que se chamou Senador Azeredo, em 1975 o funcionamento do edifício como escola cessou. Em 15 de novembro de 1983 o edifício passou a hospedar a casa do artesão, ocorreu em 09 de janeiro de 1984 o tombamento que foi anunciado por meio do diário oficial.

A pedra de fundação para a construção do edifício foi dada através de uma resolução do governador do estado na época, o Cel. Pedro Celestino da Costa assinou a de número Nº 508 a 16 de outubro 1908 – quatro dias após tomar posse do cargo. A tal medida visava a construção de várias escolas primárias para o interior do Estado e autorizava a organização de dois grupos escolares nos dois distritos de Cuiabá.

O Grupo Escolar do 2º Distrito-Porto foi o segundo a ser instalado no Estado, inaugurado a 10 de setembro de 1910 com o nome de Grupo Escolar Senador Azeredo, tendo como primeiro Diretor o professor Gustavo Kuhlmann. A linha construtiva do edifício é muito simples, seguindo o padrão típico das obras públicas executados em Mato Grosso, no início do século XX. A Fachada principal apresenta um frontão enriquecido por balaústres e adornos metálicos, com uma porta única e central.

O espaço arquitetônico interior é bem definido, podendo-se distinguir o núcleo da construção de onde se faz o acesso para as duas alas da escola, inclusive ao pátio interno. O prédio ainda conserva todas as suas características originais de construção. Funcionou como estabelecimento de ensino desde a sua inauguração até o ano de 1975 quando, por iniciativa da Sra. Maria Lígia Garcia, então 1ª Dama do Estado, em 15 de maio passou a abrigar a Casa do Artesão. Em 15 de novembro de 1983 foi tombado pela Fundação Cultural de Mato Grosso, passando a fazer parte do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual.

As antigas salas de aula hoje apresentam os diversos segmentos de artesanato destacando o artesanato em madeira com lindas peças esculpidas, marchetadas, trabalho com cipós e com fibra de tucumã entre outros. A sala de tecelagem apresenta trabalhos como as redes mato-grossenses, xales, caminhos de mesa e tapetes. Outras salas trazem dignas mostras do melhor trabalho indígena e biojóias, com a rica gama das sementes da região.

As cerâmicas detalhadas, juntamente com os doces e compotas feitos pelas doceiras regionais também são presença forte no SESC Casa do Artesão. É desde 2005 que o SESC administra o local.

Construção 

O edifício se encontra construído no bairro do Porto – Avenida Senador Metello Nº 695. O Porto desde a época de povoação da cidade é um dos bairros mais populares, pela sua representação histórica. Está naquela região (adjacente ao bairro Dom Aquino) construídas igrejas históricas dos séculos XIX e do início do de XX. Esta localidade é notavelmente lembrada como o ponto de partida e de chegada de navios de pequeno porte no rio Cuiabá. Posta a questão, era no bairro do Porto que a população mais simples e sem abastância residia, os mais providos de bens e riquezas moravam tradicionalmente na rua Barão de Melgaço – a antiga escola Senador Azeredo (1910-1975) e atual Casa do Artesão (1983-) delimitava geograficamente essa ''Divisão Social'' já que a construção se encontra erguida dividindo a região do bairro do Porto e a rua Barão de Melgaço; o tal paralelo e divisão estabelecida entre as classes é classicamente um fato da década de 1930 e 1940. 

Esta escola pública, com o passar do tempo, recebeu o apelido Peixe Frito. Foi uma referência ao lanche levado pelos estudantes para comerem no horário da merenda, a escola é um marco da cidade mato-grossense desde o início do século XX.

Cuiabá
Primeira República Brasileira